«Дом чисел: Анатомия эпидемии» — документальный фильм 2009 года, преподносящий под видом объективного расследования идею, что ВИЧ безвреден и не вызывает синдром приобретенного иммунодефицита СПИД. Фильм подвергся резкой критике врачей и специалистов, идеи фильма названы вредными и лженаучными.

Группа опрошенных специалистов после выхода фильма жаловались, что их слова были искажены и вырваны из контекста. Кристин Магииор, видный деятель движения по отрицанию последствий ВИЧ, умерла позже от осложнений СПИД.

Примечания

Ссылки 
 
 Inside House of Numbers, a website critical of the film, rebutting many of its claims

Документальные фильмы США
Фильмы на английском языке
ВИЧ-инфекция